My World (Bee Gees-album) 
My World (Bee Gees-dal) 
My World (Justin Bieber-album) 
My World (Scandal-dal) 
My World (Spyair-dal) 

Lásd még az alábbi Bee Gees-lemezeket:
My World / New York Mining Disaster 1941
My World / On Time